Аголи () — албанская фамилия:
 Аголи, Анси (род. 1982) — албанский футболист.
 Аголи, Дритеро (род. 1931) — албанский писатель, поэт.